Babuna je lahko:
 Babuna (gorovje)
 Babuna (reka)
 Babuna (kotlina)